Superstar – termine utilizzato per indicare una celebrità particolarmente nota. Può inoltre riferirsi anche a:

Cinema
Superstar – film del 1999
Superstar – film del 2012

Musica
Superstar – singolo di Paul Davis del 1976
SuperStar – nome di una collana di dischi dell'Armando Curcio Editore pubblicati nel 1981-1982
Superstar – album raccolta di David Bowie del 1982
Superstar – singolo dei Toy-Box del 2001
Superstar – singolo di Jamelia del 2004
Superstar – singolo di Lupe Fiasco del 2007
Superstar – album di Umberto Tozzi del 2009
Superstar – singolo delle 4Minute del 2010
Superstar – singolo di Rikke Normann del 2011
Superstar – singolo di Madonna del 2012
Superstar – singolo di Loboda del 2018
Superstar –  singolo della cantautrice britannica Marina del 2019
Superstar – singolo di Darin del 2022

Televisione
Superstar – programma televisivo trasmesso nell'estate del 1980 su Rai 2, condotto e diretto da Gianni Boncompagni
Superstar – programma televisivo trasmesso nel 1994 su Canale 5, condotto da Amadeus

Altro
Superstar – pista sciistica a Killington, negli Stati Uniti d'America
Superstar – traghetto
Superstar – seconda novella della scrittrice francese Ann Scott pubblicato nel 2000 dalle Edizioni Flammarion e considerato di culto in Francia
Superstar – soprannome del comico messico-americano Mario Salazar, detto "Superstar" Salazar
Campionato italiano Superstars e International Superstars Series
WWE Superstars
Superstar – modello di scarpe prodotto dall'azienda tedesca Adidas